Козырев, Пётр:
 Козырев, Пётр Дмитриевич (1898—1937) – советский инженер-строитель, художник и архитектор, управленец, строитель канала Москва-Волга. 
 Козырев, Пётр Яковлевич (1905—1980) — председатель Рыбинского (Щербаковского) горисполкома.